Johann Musäus ist der Name folgender Personen:

* Johann Daniel Heinrich Musäus (1749–1821), deutscher Jurist 
 Johann Karl August Musäus (1735–1787), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Johannes Musaeus (1613–1681), deutscher Theologe